Metrolinie 8 steht für
Métrolinie 8 (Paris)
Metrolinie 8 (Barcelona)
 Linie 8 (Metro Madrid)
Metro Shanghai#Linie 8